Архангельский собо́р (собор Михаила Архангела) — православный храм на территории Рязанского кремля, одно из древнейших сохранившихся сооружений на территории Рязанской области.
Построен на рубеже XV—XVI веков. Образец раннемосковского зодчества. Служил домовой церковью великих рязанских князей, позже — с конца 15 в. — место захоронения рязанских архиереев.

История храма 

Архангельский собор — единственное сохранившееся строение на территории Кремля, оставшееся от существовавшего на этом месте дворцового комплекса рязанских князей.
В 1521 году, после присоединения Рязани к московскому княжеству храм стал составной частью резиденции главы рязанской епархии, служа одновременно усыпальницей местных православных иерархов.

По версии Д. И. Иловайского храм служил «домовой церковью» для рязанской княжеской фамилии. На протяжении последующих веков в нём были погребены 22 рязанских епископа в основном XV—XVI столетий, начиная с Феодосия в 1471 году. Последнее захоронение совершено в 1922 году

Первое документальное упоминание о храме относится к 1532 году.
В нём сообщается о пожертвовании Архангельскому собору колокола, сделанное рязанским епископом Ионой II «на память своей душе». Колокол был вылит псковскими мастерами и по смете весил 40 пудов.

За время своего существования храм несколько раз перестраивался и видоизменялся. Первая реконструкция храма пришлась на середину 17 века. В первоначальном варианте храм был сооружён с каменной колокольней, прилегающая к южной части храма. В описи 1638 года, составленной боярином Иваном Ляпуновым, рядом с храмом упоминалась каменная соборная колокольня, которая в период 1621—1637 годов была сломана по приказу архиепископа Антония и заменена на восьмистенную дубовую. Старый колокол сняли, перелили с добавлением меди и вылили большой — благовестный. Также был куплен немецкий колокол. Храм значился как каменный с двумя пределами в честь Бориса и Глеба с южной стороны и в честь святого равноапостольного князя Владимира с северной.
После очередного пожара 1638 года колокольня вновь сильно пострадала, а после сильнейшего пожара 8 сентября 1647 года, затронувшего практически весь кремль, деревянная колокольня была практически уничтожена. Пострадал и сам собор — обгорели стены, рухнул свод.

На середину 17 века приходится первая значительная перестройка храма, сделанная каменных дел мастером Василием Харитоновым сыном Зубова, из Солигалича, видоизменившая его верхнюю часть
(«кладены на оный собор связи брусяные»).
Им были заново облицованы стены изнутри и снаружи, восстановлены своды, барабан, по периметру четверика надстроен карниз, сложенный закомарами.
В ноябре 1651 г при архиепископе Мисаиле к южному фасаду Архангельского собора московский подмастерье Юрий Корнильев возвёл новую колокольню, просуществовавшую до начала XIX века.

Вторая реконструкция пришлась на 1735 год, когда к западной части храма был пристроен притвор.
К началу 19 века храм значительно обветшал и пришёл в аварийное состояние. С 1757 года по 1819 годы, вплоть до очередной реконструкции, богослужения в храме не проводились. На новую реконструкцию храма в 1819 году пожертвовали средства купец Михаил Афанасьевич Живаго и мещанин Василий Харин. Верхняя часть собора была разобрана и во вновь выложенной главе появились окна. Реконструкции подверглось и внутреннее убранство храма. В связи со строительством в 1789—1840 годах Соборной колокольни, обветшалую колокольню Архангельского собора окончательно разобрали.
8 ноября 1819 года при скоплении всего города архиепископ Сергий (Крылов-Платонов) торжественно освятил собор, после чего прошла первая церковная служба в восстановленном храме.
Согласно описанию в Епархиальных ведомостях 1819 года в алтаре Архангельского собора были размещены иконы 17 века. На резных позолоченных дверях находились образы Божей Матери, архангела Гавриила и четырёх евангелистов, а над царскими вратами образ Тайной Вечери.

Современный облик храма во многом обязан губернскому архитектору С. А. Щёткину. Очередная реконструкция 1864—1865 годов дополнила храм парадным западный входом в собор через притвор. К стене архиерейского перехода был пристроен роскошный портал с резной каменной аркой. Вход был соединён пристройкой к трапезной. За долгие годы существования храм врос в землю, по этой причине в пристройке были сделаны спускающиеся ступени к основному уровню помещения.
В 1865 году Н. В. Шумовым были расписаны стены храма.
На куполе сохранилось изображение Саваофа в окружении херувимов. Ему принадлежит и роспись на барабане храма, в простенках которого изображены фигуры четырёх ангелов
. Работа выполнена в академическом стиле с использованием техники клеевой живописи.
По договору с протоиереем Н. А. Ильинским Н. В. Шумовым был выполнен проект иконостаса, не сохранившийся до наших дней, а также рисунок паркета храма.
Рязанцы делали пожертвования на восстановление храма. Так Епархиальные ведомости писали в то время:

«Все почти возобновление Архангельского собора, как то: устроение в нем нового, прочного, художнически устроенного иконостаса, с превосходными живописными иконами, а также устроение в алтаре паркетного пола, а в храме — деревянного, простого — выкрашенного, и каменного, пристроенного к собору, наружного входа и многое другое, все это произведено на сумму, пожертвованную покойным рязанским купцом Иоанном Васильевичем Осьминниковым»

Пожертвования на реконструкцию храма сделали А. А. Анзимирова, М. А. Живаго, В. Д. Харин и другие жители Рязани.

К 800 летию основания Рязани в храме произвели очередной ремонт, на который пожертвовал средства ктитор кафедрального собора Василий Александр Постников.
Храм был передан братству во имя святого Василия Рязанского и стал именоваться церковью братства Василия Рязанского.
В 1899 году на непродолжительное время храм был предоставлен Нежинскому и Боховскому полку, размещённых в Рязани.

Революционные события 1917 года не обошли стороной и Архангельский собор. В 1919 году он был закрыт. Часть предметов была изъята в «Гохран», часть поступила в Рязанский губернский музей . В последующее советское время здание собора находилось в распоряжении множества различных организаций. С 25 августа 1931 помещение собора передано под научное краеведческое книгохранилище с читальней, которое располагалось в нём до 1945 года. В книгохранилище числилось около 20000 книг.

В 1970-е годы была проведена очередная реставрация храма по проекту И. В. Ильенко. В 1974 году были произведены обмеры здания и предпринята попытка придать храму его первоначальный облик.

С начала 1980-х годов в помещении храма расположилась одна из экспозиций Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а с середины 1990 г. — экспозиция «Сокровища православной культуры 12 — 19 вв.»

Древлехранилище 
12 мая 2011 года Архангельский собор возвращён Рязанской епархии. 17 ноября 2011 года он стал составной частью «Древлехранилища» — епархиального музея, в который также входит и западная часть Архиерейского дома (2-3 этажи). В нём устраиваются выставки картин местных художников православной направленности, рязанская епархия проводит тематические встречи верующих Рязани и гостей города.

Первое открытие «Древлехранилища» состоялось 14 января 1914 году. В его, экспозиции, насчитывающей более 1300 предметов, кроме икон были представлены, священные сосуды, архиерейские облачения, древние антиминсы, старинные грамоты, портреты, гравюры, предметы быта. Епархиальный музей был общедоступным и принимал посетителей в воскресные дни.

В наше время в Архангельском соборе разместилось собрание древних икон. Иконы размещены в застекленных витринах, что позволяет свести к минимуму вероятность повреждения во время богослужений и экскурсий, проводимых в соборе. Всего в собрании насчитывается 66 работ иконописцев, многие из которых считаются чудотворными или особо чтимыми. Иконы продолжают находятся в составе государственного музейного фонда и переданы Церковному историко-археологическому музею Рязанской епархии — «Древлехранилищу» в безвозмездное пользование.

Самая почитаемая икона, находящаяся в Архангельском соборе — чудотворный образ Феодотьевский Божией Матери («Одигитрия Рязанская») — работа византийских мастеров, которой нет аналога в других собраниях музеев России. Она принесена на рязанскую землю со Святой горы Афон ещё в домонгольский период — до 1225 года епископом Муромским и Рязанским Ефросином Святогорцем. Согласно легенде сам святой образ избрал Рязанскую землю своим уделом. До монголо — татарского нашествия икона находилась в кафедральном Успенском соборе Старой Рязани и пережила разорение столицы Рязанского княжества.
Своё название икона получила от села Федотьево (в настоящее время Спасский район), вблизи которого была чудесным образом найдена в 1487 году. По преданию икона имела серебряное свечение. Под микроскопом сохранились частички серебра и следы восстановительных работ.

Другая реликвия музея — древняя храмовая икона Архангельского собора — Архангел Михаил, с Чудом в Хонех XV—XVI вв., которая в советское время находилась в Рязанском областном краеведческом музее. Икона является первым списком с чудотворной корсунской иконы, которую, согласно преданию Повести о Николае Зарайском в 1225 году торжественно принимал епископ Евфросин Святогорец.

В музее хранятся и другие чтимые иконы:
 образ апостола и евангелиста Иоанна Богослова — список с древней византийской иконы — работа начала XVI века из Свято-Иоанно-Богословского монастыря
 иконы из Преображенского собора (Спасо-Ярской церкви), относящиеся к периоду создания храма в 1695 году, заказанные стольником И. И. Вердеревским, для иконостаса у мастеров Московской Оружейной палаты.
 иконы работы Н. В. Шумова

Архитектура 
Архангельский собор — одноглавый крестово-купольный четырёхстолпный православный храм Рязанского кремля — образец раннего московского зодчества. С восточной стороны к храму примыкают три апсиды, образующих алтарный выступ. Фасад собора со всех сторон украшают плоские лопатки, разделённые на три прясла. В храме имеются три портала с белокаменным декором.
В стенах здания расположены узкие оконные проёмы арочной формы. На западной стене храма сохранились до наших дней кафельные печи полукруглой формы, сооружённые вероятно в 19 веке.

Цоколь здания, как и четыре крестообразные опорных столба имеют аттическую базу. Столпы смещены к восточной стороне храма относительно центра четверика.
В одну из кладок столпа вмонтирована памятная белокаменная доска, посвящённая смерти митрополита Иллариона в 1673 году.
В верхней части столбы дополнены двухуровневыми карнизами в виде полочек и валика. Завершает вертикальную структуру здания аналоги капителей со сферическими полостями, на которые опирается подпружная арочная конструкция.
Световой барабан храма лишён декоративных украшений. В нём расположены восемь, более узких, чем в стенах храма, проёмов четыре из которых выполнены в виде окон.
За время своего существования пол храма имел разное покрытие. В ходе реставрационных работ были обнаружены
керамическая плитка треугольной формы с коричневым покрытием, образующая звездчатый узор, имеющая сходство
с полом Архангельского собора Московского Кремля. Также пол храм покрывали белокаменные плиты, а позднее
метлахские плитки.

Галерея

Датировка 
Точных сведений о дате постройки собора не сохранилось.
Датировка храма определяется двумя показателями: историческими сведениями и архитектурными особенностями сооружения. Определение времени постройки храма осложнено многочисленными реконструкциями храма, существенно изменившими его первоначальный облик.

В 19 — начале 20 в. дата строительства храма определялась в широких пределах — от времени княжения Великого князя рязанского Олега Ивановича (1350—1402), до середины 16 века. В качестве аргумента более раннего времени постройки приводилось упоминание о захоронении в Архангельском соборе в 1481 году епископа Феодосия, а в 1496 г. — епископа Симеона. В частности архимандрит Макарий в 1863, ссылаясь на эти сведения, высказал первое обоснованное предположение о времени постройки храма определив его в промежутке от конца 15 века до 1517 года, то есть во время Великих Рязанских князей.

Первое документально подтверждённое сведение о храме относится к 1532 г.
, уже упомянутое ранее дарение колокола епископом Ионом.
Этому периоду постройки не противоречит и сама архитектурная конструкция. Четырёхстолпные трёхапсидные одноглавые храмы со столпами, смещёнными к восточной части здания строились в России в 15 — 19 столетиях.
Со временем сформировалось две основных точки зрения на время создания Архангельского собора Рязанского кремля: по одной это конец 15 века, по другой — первая половина 16 века.

Сторонником первой точки зрения в частности является М. А. Ильин, который в 1950-е годы утверждал, что сохранившиеся первоначальные формы собора подражают раннемосковской архитектуре рубежа XIV—XV веков. По его мнению сдвинутые к востоку столпы собора характерны для русских построек XV века, а в качестве аналога внешнего оформления он приводил примеры Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, созданного в 1422 году и собора Андроникова монастыря, построенного в 1427 году. В качестве аргумента приводился и политический мотив, определявший внешний облик храма. М. А. Ильин писал:

«В этом проявлялось своего рода оппозиционное настроение заказчика, не желавшего, по-видимому, принимать новых архитектурных форм Москвы. В противовес этому соборы, возводившиеся на средства московского Великого князя и митрополита во вновь присоединенных к Москве землях, нарочито строились в типично московском духе… Постройка в Переславле Рязанском каменного Архангельского собора в конце XV века (что он был каменным, можно не сомневаться), по-видимому, также должна быть отнесена к проявлению в архитектуре определенных политических взглядов рязанских Великих князей».

Этой же точки зрения первоначально придерживался и искусствовед Вагнер Г. К., а также реставратор памятников архитектуры Е. Михайловский. Более того, даже назывался наиболее вероятный год постройки — 1475 год.

В пользу датировки храма концом 15 века служит и политическая ситуация в Рязанском княжестве. Начало 16 века — трудное и неспокойное время княжения малолетнего князя Ивана Ивановича. Рязань не располагала средствами для строительства столь значимого сооружения. Последовавшая затем борьба за сохранение независимости, тюремное заключение князя и утрата самостоятельности также позволяет усомниться в строительстве храма в этот период. Другое дело конец 15 века — время последнего расцвета Рязанского княжества.

Второй точки зрения придерживался российский историк А. Г. Мельник, определявший первую четверть 16 века наиболее вероятным временем постройки храма. Его сравнение Рязанского храма с наиболее схожими по архитектуре строениями среди которых Борисоглебский собор Ростовского Борисоглебского монастыря (1522—1523), Троицкий собор Данилова монастыря (1530—1532), храм Иоанна Предтечи Кирилло-Белозерского монастыря (1531—1534)
указывает на первую половину 16 века.

Этому же времени постройки храма соответствует и наличие элементов декора, носящих следы итальянского влияния.
Речь идёт о наружном цоколе, в виде аттической базы, с декоративным поясом в основании закомар в виде антаблемента. Данный ренессансный элемент декора никогда не применялся в русском зодчестве. По утверждению А. Г. Мельника он был привнесен в русскую архитектуру итальянскими архитекторами, работавшими в России на рубеже XV—XVI веков и впервые появляется у московского Архангельского собора (1505—1508), построенного итальянцем Алевизом Новым. По мнению А. Г. Мельника интервал с 1520—1530 г. является наиболее вероятным временем постройки храма.

Таким образом, с большой долей вероятности, Архангельский собор был построен в период между 1475—1530 гг.
В качестве компромисса между различными точками зрения, может быть принято итоговое высказывание Г. К. Вагнера, касающееся эпохи создания собора:.

«Это было последнее архитектурное произведение великокняжеской Рязани»

Некрополь Архангельского собора 

Архангельский собор со времени своего создания был выбран местом захоронения высших рязанских иерархов.
Захоронения располагались по правую и левую сторону храма относительно входа, а также вблизи алтаря и в районе правого клироса — места расположения певчих.
Место упоения самого почитаемого из рязанских владык — митрополита Стефана Яворского (1658—1722) находилось на правой стороне храма вблизи алтаря. Тело умершего в Москве митрополита было перенесено в Рязань и захоронено сначала в Успенском соборе, а позже — в 1761 году в Архангельском соборе.

В правой стороне собора, вблизи южного входа, находилась гробница архимандрита Мисаила, убитого в 1655 году мордовскими язычниками. В футляре над гробницей хранилась святыня — мантия убитого архиепископа с тремя отверстиями и следами крови. Мантия священномученика долгое время была в собственности семьи бояр Куабицких, пока в 1734 году при архиепископе Алексии не была перенесена в Архангельский собор.

До 1865 года захоронения размещались в каменных саркофагах. Однако они стали занимать значительную часть помещения храма и, по решению Священного Синода их убрали, сделав исключение для гробниц архиепископ Мисаила, архиепископа Алексия Титова и архиепископа Феодорита. Над местом захоронения митрополита Иллариона была размещена каменная памятная доска, сохранившаяся до настоящего времени на юго-западной колонне собора.

Над могилой митрополита Яворского находилась икона Ахтырской Богоматери, признанной чудотворная в 1739 г. Там же были размещены два стеклянных реликвария. В одном из них в частности находились мощи апостола Варфоломея, святителя Иоанна Златоуста,
святого Василия Рязанского, мученика Христофора, часть руки святителя Иона Московского, частица святого благоверного князя Константин Святославича Муромского.

Во втором реликварии находились частичка Неопалимой купины, частичка маврийского дуба, древа, указанного богом Моисею, чтобы усладить воду, фрагмент ступени Фаворской горы, камня, на котором стоял Христос с учениками на Фаворе, камень на котором Христос постился 40 дней и 40 ночей, свеча от гроба господня, перст святого Василия Рязанского, Гвоздь Креста Господня и др. христианские святыни.

В ходе реконструкции храма в 1978 −1979 годах потребовалось укрепление фундамента здания, в том числе и южной его части. Фундамент подводился изнутри храма, а значит возникла необходимость затронуть захоронения.
С 25 июня по 12 октября 1978 г. под руководством московского археолога Елены Хворостовой и под наблюдением комиссии Управления Культуры Рязанского исполкома проходило вскрытие полов и склепов. 16 ноября 1978 останки рязанских иерархов были собраны и заново перезахоронены в соборе в едином месте.

Доподлинно известно о погребении в храме 22 рязанских православных иерархов — епископов, архиепископов и митрополитов:
 епископ Феодосий (? — 1481)
 епископ Симон (? — 1496)
 архиепископ Иона II (архиепископ Рязанский) (? — 1547)
 епископ Михаил II (? — 1551)
 епископ Гурий (Ружецкий) (? — 1560?)
 архиепископ Феодорит (1551—1617)
 епископ Иосиф (архиепископ Рязанский) (? — 1621)
 архиепископ Антоний (? — 1637)
 архиепископ Мисаил (? — 1655)
 митрополит Илларион (? — 1673)
 митрополит Иосиф (? — 1681)
 митрополит Павел (Моравский) (? — 1686)
 митрополит Стефан (Яворский) (1658—1722)
 архиепископ Алексий (Титов) (1672—1750)
 архиепископ Гавриил (Русской, Великоустюжский) (? — 1753)
 архиепископ Сергий (Крылов-Платонов) (1768—1824)
 архиепископ Смарагд (Крыжановский) (1796—1863)
 архиепископ Феоктист (Попов) (1826—1894)
 епископ Мелетий (Якимов) (1835—1900)
 епископ Полиевкт (Пясковский) (1817—1906)
 архиепископ Иоанн (Смирнов, Иван Ксенофонтович) (1844—1919)
 епископ Митрофан (Загорский) (1844—1922)

Интересные сведения 
 Поэт Жуковский, находясь в Рязани (вероятно летом 1837 года), сделал зарисовки Кремля, в том числе и Архангельского собора.
 В 1904 году, находящийся в Рязани император Николай II посетил Архангельский собор. 8 мая он поклонился и помолился праху высших рязанских церковных иерархов, захороненных в храме.
 В 1913 году к 300-летию Дома Романовых в соборе, у захоронения архиепископа Феодорита, был поставлен фарфоровый киот, пожертвованный императором Николаем II.
 8 дек 1914 года царская семья — Николай II, Александра Федоровна, великие княжны Ольга и Татьяна посетили Архангельский собор, поклонились мощам рязанских владык и осмотрели старинные реликвии, принесённые из Древлехранилища.

Литература 
 «Рязань — исторический путеводитель» — Н. Аграмаков под редакцией ТСРК «Рязань. Церкви и монастыри.» 2008 г.

Ссылки

Примечания 

Рязанский Кремль
Православные храмы Рязани
Рязань
Рязань